CN Centre é uma arena multi-uso localizado em Prince George, Canadá.

Arenas do Canadá